Il nome Sancha di Navarra può riferirsi a varie principesse:
Sancha di Navarra (ca. 862- dopo il 910), figlia di García II Jiménez e moglie di Inigo Fortunez e Galindo III d'Aragona;
Sancha Sánchez di Navarra (dopo il 900-959), figlia di Sancho I Garcés di Navarra sposa di Ordoño II di León, Alvaro Herraméliz, conte di Álava e il conte di Castiglia Fernán González;
Sancha di Navarra, figlia di García III Sánchez di Navarra;
Sancha di Navarra (c.1144/1150-1176), figlia di García IV Ramírez di Navarra e moglie di Gastone V di Béarn e Pedro Manrique de Lara, signore di Molina e Mesa e visconte di Narbona.